Kahe ou Kahê peut être :
 Kahê ou Carlos Eduardo de Souza Floresta (1982), footballeur brésilien ;
 le kahe, langue bantoue parlée en Tanzanie.
 les Kahe, une population de Tanzanie